Тескалтитлан има више значења:

 Тескалтитлан, Ел Капире (Арселија), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Општина Тескалтитлан (Мексико), општина у савезној држави Мексико у Мексику
 Тескалтитлан (Тескалтитлан, Мексико), насеље у савезној држави Мексико у Мексику